Молинарес има више значења:

 Молинарес (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Молинарес (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику